Zêta (en français) ou zeta (en latin et dans de nombreuses langues vivantes) est la  lettre de l'alphabet grec (majuscule Ζ, minuscule ζ). Le mot et la lettre prennent un sens particulier dans divers contextes.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Zeta est la désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

Électricité et électronique 
 Le hacheur Zêta est un hacheur semblable au convertisseur Ćuk, mis à part le fait que la tension de sortie du hacheur Zêta est inversée par rapport à celle du convertisseur Ćuk.
 Le potentiel zêta représente la charge électrique qu'une particule acquiert grâce aux ions qui l’entourent quand elle est en solution. Le point zêta zéro correspond au potentiel zêta au plan de cisaillement.

Informatique 
 ZETA est un système d'exploitation basé sur BeOS.

Mathématiques 
 On désigne par fonction zêta diverses fonctions mathématiques.

Météorologie

Physique 
 ZETA est un réacteur expérimental de fusion. Ce projet a démarré en 1954 et a été arrêté en 1958.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Zeta est un État slave serbe du Moyen Âge, qui s'appela aussi Dioclée.

Linguistique 
 Zêta est la sixième lettre de l'alphabet grec (majuscule Ζ, minuscule ζ).
 Zeta est la lettre z, dernière lettre de l'alphabet espagnol.

Culture et société

Transports 
 Le Zeta est un monospace produit par le constructeur italien Lancia.

Patronyme 
 Catherine Zeta-Jones (1969-) est une actrice galloise.

Toponyme 

 la Zeta, une plaine ;
 la Zeta, une rivière.